Termin AIIC ima više značenja.

 Kvorum-sensing N-acil-homoserinska laktonaza, enzim
 Internacionalna asocijacija konferencijskih interpretatora ()